

Località
Bahna, comune rumeno del distretto di Neamț
Bahna, località del comune di Pârgărești (distretto di Bacău)
Bahna, località del comune di Ilovița (distretto di Mehedinți)

Fiumi
Bahna, affluente del Ciunca (bacino del Bahlui)
Bahna, affluente del Danubio
Bahna, affluente del Buhai (bacino del Jijia)
Bahna, affluente della Moldavia
Bahna, affluente del Siret a Lozna
Bahna, affluente del Siret a Mihăileni

Persone
Vladimír Bahna, regista, sceneggiatore e drammaturgo slovacco